MLC — аббревиатура, возможные значения:
 MLC () — военная классификация грузоподъёмности в НАТО.
 MLC () — флеш-память с многоуровневым хранением информации в ячейке.